MBH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maryborough (Queensland) (Australia)